Zploštění má několik významů:

 Zploštění – odchylka od kulového tvaru
 Zploštění křivky – snížení růstu křivky
 Afektivní zploštění – snížená schopnost cítit a vyjadřovat emoce

Externí odkazy